Angelo Campolo – attore italiano
Antonio Campolo – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano
Giovanni Campolo – traduttore e religioso italiano
Maurizio Campolo – pilota motonautico italiano
Placido Campolo – pittore italiano
Sergio Campolo – calciatore e allenatore di calcio italiano
Campolo – frazione italiana del comune di Grizzana Morandi

Pagine correlate 
Campoli